Gießmühle ist der Name folgender Orte:

 Gießmühle (Balingen), aufgegangener Wohnplatz im Stadtteil Ostdorf von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Gießmühle (Engelsberg), Ortsteil von Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern